Исус младенец

 Исус младенец — поэтический сборник русского поэта Сергея Есенина
 Исус младенец — стихотворение русского поэта Сергея Есенина